Хилотепек има више значења:

 Хилотепек (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хилотепек (Уамуститлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Хилотепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Хилотепек (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хилотепек (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хилотепек (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Хилотепек (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хилотепек (Хилотепек, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику